La Repubblica Democratica del Congo ha conosciuto diversi episodi di guerra civile:

 la crisi del Congo (1960-64), dall'indipendenza fino all'ascesa del presidente Mobutu Sese Seko
 la rivolta dei mercenari in Congo (1966-1967), ammutinamento dei mercenari europei che sostennero i katanghesi
la guerra dello Shaba (1976-1978) scontri che coinvolsero anche altre nazioni africane, Belgio e Francia
 la prima guerra del Congo (1996-97), che portò al potere Laurent Kabila
 la seconda guerra del Congo (1998-2002), una serie di scontri che coinvolse nove nazioni, nonostante una dichiarazione formale di pace
 il conflitto dell'Ituri (1999-2007), un sottoconflitto nato nella seconda guerra del Congo

Pagine correlate
Storia della Repubblica Democratica del Congo